Soor steht für:

 Candidose, eine Bezeichnung für Infektionskrankheiten durch Pilze der Gattung Candida
 Soor (Bach), einen Bach in Belgien, der im Hohen Venn entspringt und bei Eupen in die Hill mündet
 deutscher Name von Žďár, Ortsteil von Hajnice, Okres Trutnov, Böhmen, Tschechien

Familienname:

 Gerhard Soor (1913–nach 1986), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Schlacht bei Soor
 Sohr
 Sor